Heinrich Wuttke – storico tedesco
 Martin Wuttke – attore tedesco
 Wolfram Wuttke – calciatore tedesco